Jan Viktorsson, švedski hokejist, * 27. julij 1964, Stockholm, Švedska.

Viktorsson je v švedski ligi vso kariero igral za klub Djurgårdens IF, skupno petnajst sezon v dveh delih, v katerih je s klubom osvojil štiri naslove švedskega državnega prvaka, v sezonah 1982/83, 1988/89, 1989/90 in 1990/91. V sezonah 1993/94 in 1994/95 pa je igral za EC Graz v avstrijski ligi. 

Za švedsko reprezentanco je nastopil na Olimpijskih igrah 1992, kjer je z reprezentanco osvojil peto mesto, in Svetovnem prvenstvu 1991, kjer je bil dobitnik zlate medalje, sam pa je dosegel po gol in podajo na desetih tekmah.

Pregled kariere

|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 82/83
|
| 4
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 83/84
|
| 14
| 1
| 4
| 5
|
| 4
|
| 1
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 84/85
|
| 26
| 10
| 3
| 13
|
| 28
|
| 8
| 3
| 0
| 3
|
| 6
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 85/86
|
| 35
| 4
| 4
| 8
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 86/87
|
| 34
| 10
| 10
| 20
|
| 8
|
| 2
| 1
| 0
| 1
|
| 2
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 87/88
|
| 40
| 23
| 17
| 40
|
| 16
|
| 3
| 1
| 0
| 1
|
| 0
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 88/89
|
| 36
| 16
| 15
| 31
|
| 16
|
| 8
| 3
| 3
| 6
|
| 8
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 89/90
|
| 38
| 18
| 14
| 32
|
| 24
|
| 7
| 1
| 2
| 3
|
| 0
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 90/91
|
| 35
| 11
| 19
| 30
|
| 20
|
| 7
| 1
| 6
| 7
|
| 0
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 91
|
| 10
| 1
| 1
| 2
| +2
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 91/92
|
| 39
| 10
| 15
| 25
|
| 32
|
| 10
| 2
| 2
| 4
|
| 4
|-
| Švedska
| Olimpijske igre
| 92
|
| 8
| 0
| 2
| 2
|
| '''0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 92/93
|
| 37
| 4
| 8
| 12
|
| 18
|
| 6
| 1
| 1
| 2
|
| 4
|-
| EC Graz
| Avstrijska liga
| 93/94
|
| 57
| 33
| 45
| 78
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EC Graz
| Avstrijska liga
| 94/95
|
| 36
| 24
| 26
| 50
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 95/96
|
| 38
| 7
| 6
| 13
|
| 22
|
| 4
| 2
| 0
| 2
|
| 2
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 96/97
|
| 46
| 11
| 12
| 23
|
| 41
|
| 4
| 1
| 1
| 2
|
| 0
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 97/98
|
| 43
| 6
| 11
| 17
| +2
| 18
|
| 12
| 2
| 2
| 4
| +1
| 31
|-
| Djurgårdens IF
| Evropska liga
| 98/99
|
| 4
| 2
| 0
| 2
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 98/99
|
| 44
| 12
| 10
| 22
| +1
| 18
|
| 4
| 2
| 3
| 5
| +1
| 0
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 624
| bgcolor="#7FFF00" | 203
| bgcolor="#7FFF00" | 222
| bgcolor="#7FFF00" | 425
| bgcolor="#7FFF00" | +5
| bgcolor="#7FFF00" | 283
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 76
| bgcolor="#7FFF00" | 20
| bgcolor="#7FFF00" | 20
| bgcolor="#7FFF00" | 40
| bgcolor="#7FFF00" | +2
| bgcolor="#7FFF00" | 57
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Švedski hokejski napadalci
Olimpijski tekmovalci za Švedsko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1992
Švedski hokejski reprezentanti
Hokejisti Djurgårdens IF
Hokejisti Graz 99ers